Дафф:
 Дафф — ударный музыкальный инструмент.

Персоналии 
Фамилия ():
 Дафф, Бошан (1855—1918) — британский индийский генерал.
 Дафф, Говард (1913—1990) — американский актёр, карьера которого в кино, на радио, телевидении и в театре охватила четыре десятилетия.
 Дафф, Дик (род. 1936) — канадский хоккеист, шестикратный обладатель Кубка Стэнли.
 Дафф, Дэмьен (род. 1979) — ирландский футболист.
 Дафф, Лаймен Пур (1865—1955) — главный судья Верховного суда Канады.
 Дафф, Микки (1929—2014) — британский боксёр-профессионал польского происхождения.
 Дафф, Роберт (ок. 1721—1787) — британский адмирал.
 Дафф, Стюарт Макларен (род. 1982) — шотландский футболист.
 Дафф, Томас Джон (1792—1848) — ирландский архитектор.
 Дафф, Хилари (род. 1987) — американская актриса и певица, продюсер, фотомодель, предприниматель, дизайнер.
 Дафф, Хейли (род. 1985) — американская актриса и певица.
 Дафф, Хейли (кёрлингистка) (род. 1997) — шотландская кёрлингистка.
 Дафф, Энн-Мари (род. 1970) — английская актриса.

 Александр Дафф, 1-й герцог Файф (1849—1912) — британский пэр и политик, супруг принцессы Луизы Уэльской.

Прочее 
 Метод Даффа — оптимизированная реализация последовательного копирования, использующая ту же технику, что применяется для размотки циклов.
 Пиво «Дафф» — вымышленный сорт пива в сериале «Симпсоны».
 Острова Дафф — небольшая группа островов, лежащая на северо-востоке от Островов Санта-Крус.

См. также